Harald Sverdrup (1888-1957) – znany oceanograf
 Otto Sverdrup (1854-1930) – norweski żeglarz, badacz Arktyki i oficer
 Sverdrup – jednostka transportu objętości wody w prądach morskich

Gminy w USA:
 Sverdrup (ang. Sverdrup Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
 Sverdrup (ang. Sverdrup Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Griggs
 Sverdrup (ang. Sverdrup Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Minnehaha